Zkratka SNV může znamenat:

 Sbor nápravné výchovy – instituce v Československu
 Spišská Nová Ves – město v Košickém kraji na Slovensku
 Soustředěná nakládka a vykládka – vymezený prostor v železničních stanicích apod.
 Studentský národní výbor – roku 1945, viz Dějiny Univerzity Karlovy (od 1945)
 S nebezpečím výbuchu – vyhlášky týkajcí se el. zařízení, např.: 48/82
 Schweizerische Normen-Vereinigung – švýcarská standardizační instituce
 Série náhodných výbuchů – popis činnosti motoru zn. Jawa.

Zkratky